«Headstrong» — дебютний студійний альбом американської поп-співачки Ешлі Тісдейл. В США альбом вийшов 6 лютого 2007. Чотири пісні з альбому стали синглами, а сам альбом продався в США у більше ніж 500,000 копій.

Список пісень

Чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Ешлі Тісдейл

Альбоми Ешлі Тісдейл
Музичні альбоми 2007
Альбоми Warner Bros. Records
Дебютні альбоми 2007